Pontevedra ist der Name von:
 einer Provinzhauptstadt im Nordwesten Spaniens, siehe Pontevedra
 einer Provinz im Nordwesten Spaniens, siehe Provinz Pontevedra
 einer Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Capiz, siehe Pontevedra (Capiz)
 einer Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Negros Occidental, siehe Pontevedra (Negros Occidental)
 einer Stadt in der Provinz Buenos Aires in Argentinien, siehe Pontevedra (Buenos Aires)

Siehe auch:
 Ponte Vedra Beach, ein Gemeindefreies Gebiet in Florida